Centrale Bibliotheek, een centraal gelegen bibliotheek, meestal openbare bibliotheek, kan verwijzen naar:

 Openbare Bibliotheek Breda.
 Bibliotheek Rotterdam.
 Openbare Bibliotheek Amsterdam.
 Openbare Bibliotheek Nijmegen.